Peake ist der Familienname folgender Personen:

 Don Peake (* 1940), US-amerikanischer Musiker
 Frederick Gerard Peake (1886–1970), britischer Offizier
 Harold John Edward Peake (1867–1946), britischer Archäologe und Schriftsteller 
 James Peake (* 1944), US-amerikanischer Generalleutnant und Politiker
 John Peake (1924–2022), britischer Hockeyspieler
 Karolína Peake (* 1975), tschechische Politikerin
 Maxine Peake (* 1974), britische Schauspielerin
 Mervyn Peake (1911–1968), britischer Schriftsteller und Illustrator
 Osbert Peake, 1. Viscount Ingleby (1897–1966), britischer Politiker
 Pat Peake (* 1973), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Peter Peake (* 1971), britischer Animator und Regisseur
 Robert Peake der Ältere (um 1551–1619), britischer Maler
 Ryan Peake (* 1973), kanadischer Rockmusiker
 Sally Peake (* 1986), britische Stabhochspringerin
 Sarah Peake (* 1957), US-amerikanische Politikerin
 Thelma Peake (1914–1982), australische Leichtathletin
 Timothy Peake (* 1972), britischer Hubschrauberpilot und Astronaut

Siehe auch:
 Peake-Jones Rock, Klippe vor dem Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Peak (Begriffsklärung)
 Peek